t-размерна хаусдорфова мярка на множеството  се нарича величината

където под

се разбира диаметърът на множеството  в метричното пространство

Литература 
 Fractal Geometry. Mathematical Foundations and Applications, Kenneth J. Falconer, Jon Wiley & Sons Ltd., Chichester, 1990

Теория на множествата